George Groves ist der Name folgender Personen:
* George Groves (Tontechniker) (George Robert Groves; 1901–1976), britisch-amerikanischer Tontechniker
 George Groves (Boxer) (* 1988), britischer Profiboxer im Supermittelgewicht